Une lame de lune est une épée magique elfique héréditaire dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés. Elle tire son nom de la pierre de lune enchâssée sur sa garde. Il en est notamment question dans les livres d'Elaine Cunningham mettant en scène la demi-elfe Arilyn Lamelune ou le roman transversal Éternelle Rencontre, le berceau des elfes.

Général 

Une lame de lune se transmet de génération en génération, mais seul un héritier qui s'en montre digne peut la manier. Ceux qui ne le sont pas et tentent d'en prendre possession risquent la mort, c'est pourquoi c'est un héritage à haut risque. Dans le jeu Donjons et Dragons, une lame de lune refusant un propriétaire lui inflige des niveaux négatifs. Aucun autre que l'héritier légitime ne peut la toucher. Chaque possesseur peut donner une capacité à l'épée, sous la forme d'une rune gravée sur la lame. De plus il ne doit en aucun cas être séparé de la lame de lune pendant une longue période sous peine de mort. Chaque lame est unique, étant donnée qu'elles possèdent toutes des pouvoirs différents.

Caractéristiques 

Une lame de lune est généralement une épée longue à double tranchant, qui possède un bonus d'altération.
Seul un elfe ou un demi-elfe d'alignement bon peut en être propriétaire. Si l'alignement de son possesseur change, elle a la possibilité de se mettre en sommeil.
Si une autre personne tente de la toucher elle se voit infliger des dégâts à chaque round. Si de surcroît elle est d'alignement mauvais, elle doit effectuer un jet de sauvegarde contre les sorts sous peine d'être désintégrée.
Une lame de Lune ne peut pas blesser les innocents.

Histoire 
Les lames de lune ont été forgées dans le but de sélectionner la famille qui régnerait sur Éternelle-Rencontre, le « berceau des elfes ».

C'est environ 9 000 ans avant le calendrier des Vaux que 300 forgerons forgèrent 300 lames de lune, selon la volonté du Panthéon elfique, et qu'eut lieu la cérémonie de la remise des épées.

Les jeunes nobles de Myth Drannor qui s'en sentaient dignes se présentèrent pour tenter d'acquérir une de ces épées. Évidemment, il y eut de nombreux échecs, ce qui causa la mort de nombre d'entre eux, notamment de certains qui ne se sentaient pas prêts, mais furent forcés par leur famille.

La plupart des élus étaient des elfes de lune

Au fur et à mesure des générations, les lames devenaient de plus en plus puissantes de même qu'il devenait de plus en difficile de trouver un elfe qui avait une « noblesse » suffisante pour pouvoir prétendre manier l'épée. À chaque fois que le dernier membre d'une lignée disparaissait la lame de lune se mettait en sommeil, ayant accompli sa mission. Finalement ce fut un elfe de lune, Zaor, qui fut choisi et qui devint souverain d'Éternelle-Rencontre, jusqu'à son assassinat...

Jeux vidéo 

Une lame de lune apparaît dans le jeu vidéo Baldur's Gate. On peut la trouver dans un coffre au fond des Mines de Nashkel, juste après avoir rencontré son possesseur, Xan. Aucun autre personnage que lui ne peut manier cette arme puissante, a moins de nommer son personnage Xan auquel cas il pourra s'équiper de l'arme.

Artefact des Royaumes oubliés
Arme de fiction